Regierungsbezirk Gießen bezeichnet als
 Regierungsbezirk Gießen (Oberhessen) den von 1848 bis 1852 bestehenden Regierungsbezirk im Großherzogtum Hessen.
 Regierungsbezirk Gießen den mittelhessischen Regierungsbezirk des Bundeslandes Hessen.